Зеленев (или Зеленёв) — русская фамилия. Известные носители:

 Зеленёв, Владимир Клавдиевич (1922—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зеленев, Евгений Ильич (род. 1955) — российский арабист, доктор исторических наук, профессор; в 2005—2012 гг. — декан Восточного факультета СПбГУ, с 2013 г. — профессор НИУ «Высшая школа экономики».
 Зеленев, Иван Фёдорович (1860—1918) — ординарный профессор кожных и венерических болезней Императорского Московского университета